Guldlaxfiskar (Argentinidae) är en familj av fiskar. Enligt Catalogue of Life ingår guldlaxfiskar i ordningen norsartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur, men enligt Dyntaxa är tillhörigheten istället ordningen guldlaxartade fiskar, klassen strålfeniga fiskar, fylumet ryggsträngsdjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar familjen Argentinidae 27 arter.

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor

Externa länkar 

Norsartade fiskar